Salvatore "Salvador" Lambertini (? — ?) foi um arquiteto italiano emigrado para o Brasil.

Foi contratado pela Escola de Engenharia de Porto Alegre como professor do Instituto Benjamin Constant. Em 1910 projetou o prédio da Confeitaria Rocco, porém faleceu antes de poder construí-lo, pelo que foi contratado Manoel Itaqui.

Arquitetos do Brasil
Naturais da Itália